Gasthaus Zur Linde steht für:
 Gasthaus Zur Linde (Sulzbürg), Mühlhausen, Bayern
 Gasthaus Zur Linde (Bonlanden), Bonlanden (Filderstadt) 
 Gasthaus Zur Linde (München), heute Baumbachstraße 9 (München)